O termo Red Bull, originário da bebida energética, pode referir-se a:

 Red Bull Racing - equipe de Fórmula 1;
 Red Bull Air Race World Series - série internacional de corridas aéreas;
 Red Bull Soapbox - corrida de carros de rolimã;
 Red Bull RB1 - modelo da Red Bull da temporada de 2005 da Fórmula 1;
 Red Bull RB2 - modelo da Red Bull da temporada de 2006 da Fórmula 1;
 Red Bull RB3 - modelo da Red Bull da temporada de 2007 da Fórmula 1;
 Red Bull RB4 - modelo da Red Bull da temporada de 2008 da Fórmula 1;
 Red Bull Bragantino - equipe de futebol brasileira;
 Red Bull Brasil - equipe de futebol brasileira;
 Red Bull Salzburg - equipe de futebol austríaca;
 New York Red Bulls - equipe de futebol estadunidense;
 RB Leipzig - equipe de futebol alemã;
 Red Bull Arena - futuro estádio de futebol da equipe estadunidense Red Bull New York.

Desambiguação